MB se poate referi la:

 Geografie
 Martinica, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 prescurtare frecventă pentru provincia  din ;
 Monza-Brianza, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT.

 Altele
 Mercedes-Benz, companie producătoare de automobile
 megaoctet sau megabait - unitate de măsură pentru cantitatea de date

Acronime de două litere